Белая Рыбка — посёлок в Чердаклинском районе Ульяновской области России. Входит в состав Крестовогородищенского сельского поселения.

История 
Основано в 1954 году жителями затопленных Куйбышевским водохранилищем сёл Крестово-Городищ, Тургенево, Кайбел и посёлки: Красная Река и Красная Звезда, входившие в рыболовецкую артель «Белая Рыбка», поэтому посёлок и был назван Белорыбка.

В 2005 г. постановлением Правительства РФ посёлок Белорыбка переименован в Белая Рыбка.

Население

Улицы 
Существуют две улицы: ул. Крестовогородищенская, ул. Тургеневская.

Примечания

Ссылки 

 МО Крестовогородищенское СП 
 Крестово-Городище: загадки села

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903

Населённые пункты Чердаклинского района